

Musica 
 The Very Thought of You – brano musicale composto da Ray Noble nel 1934
 The Very Thought of You – album di Nat King Cole del 1958
 The Very Thought of You – album di Ricky Nelson del 1964
 The Very Thought of You – album di Tony Bennett del 1971
 The Very Thought of You – album di Emilie-Claire Barlow del 2007

Cinema 
 The Very Thought of You – film del 1944 diretto da Delmer Daves